Falant (personatge mític), mític líder de Rodes
 Falant d'Esparta, fundador de la colònia de Tàrent